Кубок Угорщини з футболу 2016–2017 — 77-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул здобув Ференцварош.

Календар

Восьмий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|30 листопада 2016

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|11/28 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|11 лютого/1 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|14 лютого/1 березня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|28 березня/5 квітня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|29 березня/4 квітня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|29 березня/5 квітня 2017

|}

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|26 квітня/17 травня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Угорщини на soccerway

2016—2017
Угорщина
Угорщина
2016 в угорському спорті
2017 в угорському спорті